Первая Федеральная Лига Югославии 1961/1962 () — 33-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1961/1962
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1961 году
Спорт в Югославии в 1962 году